Covington Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Covington Historic District (Georgia), NRHP-Nr. 98000969
 Covington Historic District (Virginia), NRHP-Nr. 91000099